El nombre de James Stirling puede referirse a alguna de las siguientes personas:

el arquitecto James Stirling (1926-1992);
el matemático James Stirling (1692-1770), conocido por la fórmula y los números de Stirling;
el capitán James Stirling (1791-1865), primer gobernador de Australia Occidental.